Nachtlinie steht für:

 Nachtverkehr, meist bezogen auf öffentliche Verkehrsmittel
 Nachtlinie, Fernsehsendung im  Bayerischen Fernsehen